Sweetwater River kan syfta på:

 Sweetwater River (flod i Wyoming) – en flod i Fremont County och Natrona County, Wyoming, USA
 Sweetwater River (flod i Kalifornien) – en flod i San Diego County, Kalifornien, USA